Yucca concava puede hacer referencia a:
 Yucca concava Baker, nom. illeg., sinónimo de Yucca treculeana; o
 Yucca concava Haw., sinónimo de Yucca flaccida.